

Населені пункти та їхні частини
 Пйотрувек — село в гміні Йорданув-Шльонський Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Пйотрувек — село в гміні Куніце Леґницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Пйотрувек — село в гміні Троянув Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Пйотрувек — частина міста Кобилка в Воломінському повіті Мазовецького воєводства

Примітки